«Миллионы Брюстера» () — роман американского писателя и драматурга Джорджа Барра Маккатчена, опубликованный в 1902 году

Экранизации:
 Миллионы Брюстера (фильм, 1921)
 Миллионы Брюстера (фильм, 1985)